Rezervní fond má více významů:

  Rezervní fond obchodní společnosti
 Rezervní fond Ruské federace